Jagdbogen steht für:

 Jagdbogen, für die Bogenjagd konstruierter oder verwendeter Bogen
 Jagdbogen, Bezeichnung für ein Jagdrevier oder eine Untergliederung von diesem, in dem die Jagd ausgeübt werden darf